Тип 100: 
 Тип 100 — японский огнемёт времён Второй мировой войны.
 Тип 100 — японский пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны.
 Тип 100 — японский пулемёт времён Второй мировой войны.